Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Portugal Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Anastasija Pavljučenkovová, která se před zahájením turnaje odhlásila.

Soutěž dvouhry vyhrála nejvýše nasazená Španělka Carla Suárezová Navarrová, když ve finále zdolala ruskou turnajovou sedmičku Světlanu Kuzněcovovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–4.

Suárezová Navarrová si na Portugal Open zahrála druhé finále za sebou. V roce 2013 v něm podlehla Pavljučenkovové. Na okruhu WTA Tour tak získala vůbec první kariérní titul, když předchozích pět finálových duelů prohrála.

Nasazení hráček 
  Carla Suárezová Navarrová (vítězka)
  Eugenie Bouchardová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (finále)
  Jelena Vesninová ''(semifinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Suárez Navarro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= A Kudrjavceva
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=SE
| RD1-team04= R Oprandi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Vögele
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= P Hercog
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Rybáriková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= S Stosur
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= T Bacsinszky
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= MJ Köhler
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= O Jabeur
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= K Nara
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= I-C Begu
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Y Meusburger
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= K Kanepi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= P Hercog
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= T Bacsinszky
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= I-C Begu
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''78
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Portugal Open 2014